Bogny (Bogny-sur-Meuse), een plaats in de gemeente Bogny-sur-Meuse
Bogny-lès-Murtin, een voormalige gemeente in het Franse department Ardennes
Bogny-sur-Meuse, een gemeente in het Franse department Ardennes
En ook:
Logny-Bogny, een gemeente in het Franse department Ardennes
Château-Regnault-Bogny, een voormalige gemeente in het Franse department Ardennes
Murtin-et-Bogny, een gemeente in het Franse department Ardennes